10P kan syfta på:

 Tempel 2 - en periodiskt återkommande komet.
 Progress M-47 - en rysk Progress farkost.